Olaszország
Gragnano, község Olaszországban, Campania régióban, Nápoly megyében
Gragnano Trebbiense, település Olaszországban, Emilia-Romagna régióban, Piacenza megyében